Харкнес може да се отнася за:
 Дебора Харкнес (р. 1965), американска писателка
 Джак Харкнес, герой от сериала „Доктор Кой“